Karina Ivette Sosa de Rodas (San Salvador, 5 de abril de 1976) es una política salvadoreña y miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Fue diputada de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzando en 2012, y siendo reelecta 2 veces más, en 2015 y 2018. 

En mayo de 2018, Sosa corrió por la nominación a vicepresidente por el FMLN en las elecciones presidenciales de 2019. Sosa ganó la nominación de su partido con 21,197 votos, por lo que se convirtió en la compañera de fórmula del entonces candidato a presidente Hugo Martínez.

Referencias 

Diputados de El Salvador
Políticas de El Salvador
Nacidos en San Salvador